Queen Records ist der Name folgender Plattenlabel:

 Queen Records (Texas), Label aus Texas
 Queen Records (Ohio), Label aus Ohio